Nephtys ciliata är en ringmaskart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Nephtys ciliata ingår i släktet Nephtys och familjen Nephtyidae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ciliata